La paroisse de l'Espérance est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

En 1999, le diocèse a décidé en synode de modifier les limites des paroisses et d'en réduire le nombre dans le département. Ainsi, cette année-là, la paroisse est créée en remplacement des 26 anciennes paroisses de la région.

Organisation 
La paroisse l'Espérance est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Saint-Quentin du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Saint-Simon. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtre responsable

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 
Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Lien externe 
 Information sur la paroisse de l'Espérance sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Espérance

Fondation en 1999